Lavans kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lavans-Vuillafans, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lavans-sur-Valouse, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lavans-Quingey, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lavans-lès-Saint-Claude, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Lavans-lès-Dole, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,